Tschernembl steht für:

 Črnomelj, Stadt in Slowenien
 Tschernembl (Adelsgeschlecht), österreichisches Adelsgeschlecht

Tschernembl ist der Familienname folgender Personen:
 Georg von Tschernembl († 1480), Landeshauptmann der Steiermark
 Georg Erasmus von Tschernembl (1567–1626), österreichischer Calvinist